Магомед Дибиров:
 Дибиров, Магомед Магомедович (род. 1947) — заслуженный тренер РСФСР по вольной борьбе.
 Дибиров, Магомед Тагирович (род. 1977) — Председатель Избирательной комиссии Республики Дагестан.
 Дибиров, Магомед-Кади Дибиргаджиевич (1875—1929) — дагестанский просветитель, религиозный и общественно-политический деятель.
 Дибиров, Магомед Дибирович (юрист) (род. 1961) — первый заместитель прокурора Республики Дагестан.
 Дибиров, Магомед Дибирович (врач) (род. 1948) — Заслуженный врач РФ (2002), Заслуженный деятель науки РФ (2010)